479 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 479 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Свердловской области. Код 771426.
 479 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области, Грязинский район на линии Грязи-Воронежские — Отрожка. Код 591926.
 479 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области на линии Елец — Касторная-Новая. Код 596722.